Kai Öhberg (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 

En 2000, il débute en senior avec le Haukat Järvenpää dans la Mestis, le second échelon finlandais. Il part en France en 2007 chez l'Avalanche du Mont-Blanc. Il a remporté la Coupe de la Ligue 2010 et la Ligue Magnus 2010 avec Rouen.  En 2010, il signe aux Diables Rouges de Briançon. L'équipe s'incline en finale de la Coupe de la Ligue contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 en prolongation.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Haukat Järvenpää || Mestis || 40|| 0|| 4|| 4|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2001-2002 || Haukat Järvenpää || Mestis || 43|| 1|| 10|| 11|| 22|| || || || || 
|-
|2002-2003 || Haukat Järvenpää || Mestis || 40|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
|2003-2004 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 45|| 4|| 9|| 13|| 14|| || || || || 
|-
|2004-2005 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 30|| 3|| 10|| 13|| 8|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || Haukat Järvenpää || Mestis || 35|| 7|| 8|| 15|| 54|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || Hokki Kajaani || Mestis || 10|| 0|| 6|| 6|| 4|| 10|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
|2006-2007 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 45|| 5|| 18|| 23|| 54|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || Ligue Magnus || 26|| 4|| 9|| 13|| 12|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || CdF || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008 || Avalanche Mont-Blanc || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2008-2009 || KooKoo Kouvola || Mestis || 35|| 2|| 10|| 12|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23|| 3|| 13|| 16|| 22|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdF || 4|| 1|| 3|| 4|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Dragons de Rouen || CdlL || 11|| 1|| 6|| 7|| 2|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 23|| 2|| 11|| 13|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 ||Diables rouges de Briançon || CdlL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 19|| 1|| 8|| 9|| 22|| 6|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || CdlL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Bewe TuusKi || Suomi-sarja || 3|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 19 || 2 || 9 || 11 || 12|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en octobre 1979
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque